HMS Tiger je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Tiger (1546) 
 HMS Tiger (1613) 
 HMS Tiger (1647) 
 HMS Tiger (1743) 
 HMS Tiger (1747) 
 HMS Tiger (1762) 
 HMS Tiger (1794) 
 HMS Tiger (1808) 
 HMS Tiger (1849) 
 HMS Tiger (1900) 
 HMS Tiger (1913) 
 HMS Tiger (1942) 
 HMS Tiger (C20)  

Tiger